Hennet ist der Familienname folgender Personen:

 George Hennet (1799–1857), englischer Eisenbahningenieur 
 Leopold Hennet (1876–1950), österreichischer Politiker
 Robert Hennet (1886–1930), belgischer Fechter